Leptogium is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Collemataceae. De typesoort is Leptogium lacerum.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 84 soorten (peildatum januari 2023):

Collemataceae
Schimmelgeslacht